

Фурна — латинська назва міста Верне

Фурна — громада в кантоні Граубюнден